Kárpathos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Karpathos, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Kárpathos (ort i Grekland), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 

Robotskapade Greklandförgreningar